Rybkino () ist ein Name russischer Orte:
 Rybkino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Annenhof, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Rybkino (Mordwinien), Dorf in der Republik Mordwinien
 Rybkino (Orenburg), Dorf in der Oblast Orenburg
 Rybkino (Tambow), Dorf in der Oblast Tambow